Alexander Samuelson (1862-1934), ingénieur en verrerie suédois
 Bob Samuelson (1966-), joueur de volley-ball américain
 Emily Samuelson (1990-), patineuse artistique américaine
 Gar Samuelson (1958-1999), batteur américain
 Karlie Samuelson (1995-), joueuse de basket-ball américano-britannique
 Paul Samuelson (1915-2009), économiste américain
 Modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson, un modèle économique

Voir aussi 
 Samuelsson
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme suédois